Hear in the Now Frontier — шестой студийный альбом группы Queensrÿche, вышедший в 1997 году.

Альбом был переиздан 10 июня 2003 года в ремастированном издании с бонус-треками. В Соединённых Штатах к 2006 году альбом был продан количеством в 330 000 копий.

Тур 
Во время тура в поддержку альбома лейбл EMI America Records разорился. Queensrÿche были вынуждены продолжить тур за свой счёт. Во время тура гитарист Крис ДеГармо объявил о своём уходе из группы. ДеГармо временно вернулся в группу в 2003 году, чтобы сыграть и написать 5 композиций для альбома Tribe, однако официально не вернулся в группу.

В туре 1997 года группа играла только половину альбома с 5 песнями, ещё не сыгранными на сегодняшний день включая: «Cuckoo’s Nest», «Hero», «Miles Away», «All I Want» и «sp00L». Тем не менее, «sp00L» и «Hero» были сыграны группой Джеффа Тейта во время тура в поддержку сольного альбома.

Список композиций

Участники записи 
Участники группы
 Джефф Тейт — вокал
 Крис ДеГармо — гитара, вокал (основной вокал на «All I Want»)
 Майкл Уилтон — гитара
 Эдди Джексон — бас-гитара
 Скотт Рокенфилд — ударные

Дополнительные музыканты
 Мэтт Роллингс — клавиши, пианино на «All I Want»
 Стив Нэйтан — клавиши
 Дэвид Рэгсдэйл — скрипка на «Sign of the Times»

Позиции в чартах 

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Queensrÿche
Альбомы EMI Records